Polyméca est un réseau d'écoles d'ingénieurs regroupant 8 grandes écoles de mécanique.

Ce partenariat permet aux étudiants des différentes écoles du réseau de réaliser leur dernière année d'étude dans une autre des écoles du réseau et de sortir diplômé de cette école ainsi que de leur école d'origine.

Membres 

Il a été fondé en 1998 par :

 Institut supérieur de mécanique de Paris (CESTI Supméca — Paris-Toulon)
 École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique (ENSMA — Poitiers)
 École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques (ENSMM — Besançon)

Deux écoles intègrent le réseau en 2009 :
 École nationale supérieure d'ingénieurs de Limoges - École nationale supérieure de céramique industrielle (ENSIL-ENSCI — Limoges)
 École nationale supérieure de techniques avancées de Bretagne (ENSTA Bretagne — Brest)

Deux écoles intègrent le réseau en 2014 :
 ENSEIRB-MATMECA - Bordeaux
 SeaTech - Toulon

L'École nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges (ENSI — Bourges) a fait partie du réseau de 2008 à 2013 avant de fusionner dans l'INSA Centre Val de Loire.

L'école  Sigma Clermont intègre le réseau en 2022.

Références

Liens externes 
  Site officiel du réseau Polymeca

Réseau d'écoles d'ingénieurs